Trödelsteine ist der Name folgender geografischer Objekte bei Emmerzhausen im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz:
 Trödelsteine (Berg) (613 m)
 Trödelsteine (Felsformation), dortige Felsformation (Naturdenkmal)